Banga puede referirse a:

Banga, sopa de Nigeria.
Banga, localidad de Angola.
Banga, localidad de Filipinas.
Banga, localidad de India.
Nombre en varias lugares de África para el cannabis (de bhang).